Waldau kan syfta på,

 Augusta Waldau, svensk tecknare.
 Ilona Szatmári Waldau, svensk politiker.
 Georg Waldau, svensk målare. 
 Georg Waldau (affärsman), svensk affärsman och samlare. 
 Gustav Waldau, tysk skådespelare. 
 Johan Jacob Waldau, svensk bildhuggare. 
 Nikolaj Coster-Waldau, dansk skådespelare.
 Nukâka Coster-Waldau, grönländsk sångare och skådespelare. 
 Åsa Waldau, svensk pastor.